Karub (tibetisch) oder Karuo (卡若, chinesisch) ist:

 der Stadtbezirk Karub (卡若区) der Stadt Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet der VR China, siehe Karub (Stadtbezirk);
 die Großgemeinde Karub (卡若镇) im Stadtbezirk Karub, siehe Karub (Großgemeinde);
 eine archäologische Fundstätte im Verwaltungsgebiet der Großgemeinde Karub, siehe Kharro-Stätte.